isometrie (wiskunde), een begrip uit de wiskunde;
 isometrie (riemann-meetkunde)
 isometrische projectie,
 isometrische illusie, een manier van projecteren in de meetkunde;
 kubisch kristalstelsel, een andere naam voor het kubische kristalstelsel;
 isometrie (muziek), een term uit de muziek.
 isometrische spiercontractie